James (také Jacob; česky Jakub) je v anglicky mluvících zemích běžné křestní jméno, zkracované jako Jim nebo Jimmy.

Jméno 
 James Buchanan (1791–1868) – 15. americký prezident 
 James Carrey (* 1962) – americký herec 
 James Cook (1728–1779) – britský mořeplavec, objevitel a výzkumník
 James Earl Carter (* 1924) – 39. americký prezident
 James A. Garfield (1831–1881) – 20. americký prezident 
 James Jeans (1877–1946) – britský fyzik, astronom a matematik
 James Joyce (1882–1941) – irský romanopisec a básník
 James Lovelock (1919–2022) – britský vědec, environmentalista, autor teorie Gaia
 James Madison (1751–1836) – 4. americký prezident 
 James McCartney (* 1977) – britský hudebník, skladatel a sochař, syn Paula McCartneyho
 James Monroe (1758–1831) – 5. americký prezident 
 James Paul McCartney (* 1942) – britský hudebník, zpěvák a skladatel, bývalý člen skupiny The Beatles
 James K. Polk (1795–1849) – 11. americký prezident 
 James Moody – více osob, rozcestník
 James Watt (1736–1819) – skotský mechanik, vynálezce parního stroje

Příjmení 
 Angela Jamesová (* 1964) – kanadská lední hokejistka
 Bob James (* 1939) – americký zpěvák
 Brian d'Arcy James (* 1968) – americký herec a zpěvák
 Clifton James (1920–2017) – americký herec
 Colin James (* 1964) – kanadský zpěvák, kytarista a skladatel
 David James (* 1970) – anglický fotbalista
 Diane Jamesová (* 1959) – britská politička
 Dolly James – britská písničkářka a zpěvačka
 Duncan James (* 1978) – britský zpěvák, herec a televizní moderátor
 E. L. James (* 1963) – britská spisovatelka
 Elmore James (1918–1963) – americký bluesový kytarista, zpěvák a hudební skladatel
 Etta Jamesová (1938–2012) – americká zpěvačka
 Evan James – více různých osob
 Francis Jammes (1868–1938) – francouzský básník a spisovatel
 Harry James (1916–1983) – americký hudebník
 Henry James (1843–1916) – britsko-americký spisovatel
 James James (1832–1902) – velšský harfenista
 Jasper James (* 19??) – britský televizní producent, režisér a scenárista
 Jesse James (1847–1882) – americký lupič
 John James (* 1956) – americký herec
 John Edward James (* 1981) – americký podnikatel a politik
 Jonathan James (1983–2008) – americký hacker
 Kevin James (* 1965) – americký komik, herec, scenárista a filmový producent
 Kirani James (* 1992) – atlet z Grenady
 LeBron James (* 1984) – americký basketbalista
 Lennie James (* 1965) – britský herec, scenárista a dramatik
 Leon James (1913–1970) – americký černošský tanečník
 Lily James (* 1989) – anglická herečka
 Marlon James (* 1970) – jamajský spisovatel
 Mickie James (* 1979) – americká wrestlerka a country zpěvačka
 Monday James (* 1986) – nigerijský fotbalový obránce
 Montague Rhodes James (1862–1936) – anglický povídkář, paleograf a mediavelista
 P. D. Jamesová (1920–2014) – anglická spisovatelka
 Peter James (* 1948) – anglický spisovatel, scenárista a producent
 Rebecca St. James (* 1977) – americká textařka, zpěvačka a spisovatelka
 Reece James (* 1999) – anglický profesionální fotbalista
 Renick James (* 1987) – belizský olympionik, zápasník–judista
 Richard James – více různých osob
 Sabatina James (* 1982) – rakousko-pákistánská publicistka
 Samantha James (* 1979) – americká zpěvačka
 Sylvia Mason-James (* 1959) – britská zpěvačka
 Theo James (* 1984) – britský herec a hudebník
 Tom James (* 1984) – britský veslař
 Tony James (* 1958) – britský hudebník, baskytarista
 William James (1842–1910) – americký psycholog
 William James (fotograf) (1866–1948) – kanadský fotograf

Místopis 
 James (přítok Missouri) – řeka v USA, přítok Missouri
 James (přítok Chesapeake) – řeka v USA, přítok Chesapeake
 Jamesova zátoka v Kanadě
 Saint-James – francouzská obec v departementu Manche v Dolní Normandii

Jiný význam 
 King James I. viz Jakub I. Stuart (1566-1625) – král Skotska jako Jakub VI. a Anglie jako Jakub I.
 King James Version viz Bible krále Jakuba
 Slovenský horolezecký spolek JAMES – slovenský horolezecký svaz

Reference

Související články 
 Jakub

Rozcestníky - příjmení